Antonín Čapek (26. července 1855 Žernov – 4. července 1929 Praha - Vinohrady) byl báňský a lázeňský lékař, otec spisovatele Karla Čapka a malíře Josefa Čapka.

Život 
Narodil se 26. července 1855 v Žernově v rodině rolníka Josefa Čapka a jeho ženy Františky. Antonín Čapek promoval v roce 1881, působil jako báňský a lázeňský lékař v Malých Svatoňovicích. Pořádal osvětové lékařské přednášky. Založil národopisné muzeum v Úpici.

Dne 6. listopadu 1884 se oženil s Boženou Novotnou (26. 5. 1866 – 13. 4. 1924), dcerou hronovského mlynáře Karla Novotného (1837–1900) a jeho ženy Heleny Novotné (1841–1912). Antonín Čapek s Boženou Čapkovou měli tři děti:
 Helena Koželuhová (28. 1. 1886 – 27. 11. 1961, později Palivcová)
 Josef (23. 3. 1887 – 1945)
 Karel (9. 1. 1890 – 25. 12. 1938)

Po narození syna Karla se rodina přestěhovala do vlastního domu v Úpici. Zde Antonín působil jako tovární lékař v místní textilce.
V roce 1907 se rodina přestěhovala do Prahy. Od roku 1911 působil Antonín Čapek jako lázeňský lékař v Trenčianských Teplicích, později se zde se ženou usadil do roku 1923, kdy se vrátil do Prahy. Po smrti manželky (13. 4. 1924) bydlel Antonín Čapek se synem Karlem až do své smrti v roce 1929 v jeho domě.

Zemřel roku 1929 a byl pohřben na Olšanských hřbitovech.

Přehled některých příbuzenských vazeb:

Odkazy

Reference

Poznámky

Literatura 
 Jarmila Čapková: Vzpomínky, Torst Praha 1998
 Marie Schulzová: Čapci, Melantrich Praha 1998
 Karel Čapek: Korespondence I., ČS Praha 1993

Externí odkazy 
 
 

Čeští lékaři
Narození 26. července
Narození v roce 1855
Narození v Žernově (okres Náchod)
Úmrtí 4. července
Úmrtí v roce 1929
Úmrtí na Vinohradech (Praha 10)
Muži
Pohřbení na Olšanech